Sgarallino può essere:

 Il patriota livornese Andrea Sgarallino
 La nave Andrea Sgarallino